Sawa désigne notamment :

Ethnonymie 
 Sawa, peuple du Cameroun.

Toponyme 

 Sawa, commune située dans le département de Toma, au Burkina Faso.
 Sawa, une localité polonaise dans la voïvodie de Petite-Pologne.

Patronymes 

 Devon Sawa, acteur canadien.
 Homare Sawa, joueuse japonaise de football.

Personnage de fiction 
 Sawa Konishi, personnage principal du manga Rockin' Heaven.

Autres 
 Sawa, cultivar de pommier domestique.
 Sawa, organisation à but non lucratif de Palestine œuvrant pour les droits des femmes.
 Radio Sawa, station de radio en arabe financée par le gouvernement des États-Unis.